1987 peut désigner :
 1987, une année du calendrier grégorien ;
 1987, un film québécois réalisé par Ricardo Trogi, sorti en 2014 ;
 1987 (What the Fuck Is Going On?), le premier album studio du groupe électronique britannique The KLF.